Dowiyogo ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dowiyogo (1946–2003), Nauruischer Politiker
 Valdon Dowiyogo (1968–2016), nauruischer Australian-Football-Spieler und Präsident der Nauru Australian Football Association (NAFA)